Coll Sobirà és una collada situada a 918,4 metres d'altitud del terme municipal de l'Estany, a la comarca del Moianès.

Està situat a llevant del nucli urbà de l'Estany, al nord del turó de la Barra, al lloc on la Serreta enllaça amb el turó de la Barra i el Serrat de l'Horabona. És al sud de la Carrera, al nord-est del lloc on s'estenia l'estany de l'Estany.

Enllaços externs 
 Coll Sobirà en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Sobirà